Бедрино — название населённых пунктов в России:

 Бедрино — бывшее село в составе Москвы.
 Бедрино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Бедрино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бедрино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Бедрино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Бедрино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Бедрино — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Бедрино — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Бедрино — деревня в Ржевском районе Тверской области.